Колонија Гвадалупана има више значења:

 Колонија Гвадалупана (Тонала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Колонија Гвадалупана (Алмолоја де Алкисирас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Гвадалупана (Темаматла), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Гвадалупана (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику